Родни Старт Род Тејлор () био је аустралијски глумац, рођен 11. јануара 1930. у Лидкомбу, а преминуо од срчаног удара 7. јануара 2015. у Лос Анђелесу.

Филмографија 

|-
| 1954. || Краљ Коралног мора || King of the Coral Sea || Џејк Џениро
|-
| 1956. || Див || Giant || Сер Дејвид Карфреј
|-
| 1956. || || -{The Catered Affair}- || Ралф Халоран
|-
| 1958. || Одвојени столови || Separate Tables  || Чарлс
|-
| 1960. || Времеплов || The Time Machine || Џорџ
|-
| 1961. || 101 далматинац || One Hundred and One Dalmatians || Понго
|-
| 1963. || Птице || The Birds || Мич Бренер
|-
| 1963. || || -{The V.I.P.s}- || Лес Мангрум
|-
| 1970. || Долина смрти || Zabriskie Point || Ли Ален
|-
| 1974. || Партизани || Hell River || Марко
|-
| 1974. || Партизани (ТВ серија) || Hell River || Марко
|-
| 2009. || Проклетници || Inglourious Basterds || Винстон Черчил
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1930.
Умрли 2015.
Аустралијски глумци